Matulera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Phlomis herba-venti; o
 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis.